

Geografia 
 Ghiacciaio Attlee – ghiacciaio nella Terra di Graham, Antartide

Persone 
 Clement Attlee – politico e militare britannico
 John Richard Attlee – politico britannico

Altro 
 Conte Attlee –  titolo nobiliare inglese nella Parìa del Regno Unito